Jorge Eduardo Pantoja Gutierrez (Santiago, Chile, 29 de enero de 1990)  futbolista chileno, juega de volante distinguido por su gran fuerza, velocidad, potencia de tiro, su gran precisión de pase sus lujos y gambetas al jugar, con una técnica increíblemente única.

Biografía 

Jorge Eduardo Pantoja Gutierrez nació en providencia Chile , actualmente vive en Lucerna  Suiza, se inició en los Cadetes de unión española. Actualmente juega por FC Luzern con una titularidad indiscutida.

sSelección chilena 

Ha sido internacional con la Selección de fútbol de Chile en su categoría sub 17, y ha disputado todos los partidos correspondientes al Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2007en ecuador , siendo eliminados en primera fase, ubicados en el último lugar. En lo personal 
fue un aporte muy importante a la selección ya que siempre se destacó por el resto de sus compañeros en cuanto a calidad de juego.

Participaron las diez selecciones nacionales de fútbol afiliadas a la Conmebol:

En la selección adulta ha sido nominado 7 veces y ha jugado solo 3. teniendo unas buenas actuaciones.

Clubes 
Unión Española

Luzern

2011-actualidad